Oidiodendron is een geslacht dat behoort tot de familie Myxotrichaceae van de ascomyceten. De typesoort is Oidiodendron fuscum.

Het is de anamorfe vorm van de teleomorfe vorm Myxotrichum.

Myxotrichaceae
Schimmelgeslacht